Zhang Ji ist der Name folgender Personen:

* Zhang Ji (; um 150–219), chinesischer Arzt, siehe Zhang Zhongjing
 Zhang Ji (Dichter, um 712) (; um 712–um 779), chinesischer Dichter
 Zhang Ji (Dichter, um 766) (; um 766–um 830), chinesischer Dichter
 Zhang Ji (Gelehrter) (; 934–997), chinesischer Gelehrter
 Zhang Ji (Revolutionär) (; 1882–1945), chinesischer Revolutionär und Anarchist
 Zhang Ji (Handballspieler) (* 1978), chinesischer Handballspieler 

Siehe auch:
 Zhang Jie